Блокиро́вка (шахматы) (блокирование поля) — тактический приём, с помощью которого заставляют фигуры соперника блокировать путь отступления другой, как правило, более ценной фигуры, которая становится объектом атаки. Особый вид завлечения: так, при завлечении объект нападения — завлекаемая фигура, при блокировке — блокированная.

Примеры

Атака на короля

Потребность в блокировке обычно возникает во время атаки на короля. Блокированные поля сокращают жизненное пространство вокруг короля и создают заслоны на пути его бегства. Часто блокировке предшествует серия шахов, как, например, в партии Де Рой — Хайе Крамер 1962 года:

49... g5+!
50. Kp:h5 Фe2+

Белые вынуждены блокировать своей пешкой поле отступления для своего короля на g4:

51. g4 Фе8#

Торможение пешки

Кроме атаки на короля, блокировка применяется также для торможения движения пешки. На диаграмме чёрным стоит только двинуть вперёд пешку d4-d3 и чёрный слон сможет предотвратить превращение белой пешки h6 в ферзя. Чтобы не допустить этого, белые жертвуют коня для блокировки поля d3.

1. Kf4+ Kpe4
2. Kd3!

Пешка блокирована белым конём.

2... Кр:d3

Теперь сам чёрный король не даёт возможности открыть спасительную диагональ для слона. 
3. h7

С неизбежным 4. h8Ф.

Блокировка фигуры

Чтобы словить фигуру соперника, применяется блокировка фигуры. В данном случае блокировка выступает как один из видов «капкана».

1... Фа1+ 2. Крg2

Белый король перекрывает возможное отступление белого ферзя.

2... Лh6

Ферзь пойман. Но у белых есть надежда на свою ладью:

3. Лd7+ Kpg6

Чёрный король по-прежнему защищает свою ладью, а у белых больше нет промежуточных ходов и потеря ферзя становится неизбежной.

Шахматная композиция

В шахматной композиции блокирование поля — это одна из тем. Она ярко выражена в задаче-блоке Ф. Стимсона и Ф. Финка 1920 года.

1. Лс8!

Тихий ход, приводящий чёрных к цугцвангу. Теперь любой их ответ ведет к блокированию поля отступления короля или открытию линии для дальнобойных фигур белых. Как первое, так и второе изменение в позиции приводит к тому, что белые следующим ходом объявляют мат чёрным.

1... Кс5 2. К:b4#1... Kd4 2. Kf4#
1... Лd4 2. Kc3#1... fe 2. Ф:d7#
1... dc 2. Лd8#1... d6 2. e6#
1... e6 2. Фе4#1... K:c6 2. Kc7#' См. также 

Задача-блок
«Капкан (шахматы)»

 Примечания 

 Литература Волчок А.С.'' Уроки шахматной тактики. — Николаев: «Атолл», 2003. — C. 30—32 ISBN 966-7726-74-6

Ссылки
 Шахматный видеокурс Блокировка

Шахматная тактика
Темы в шахматной композиции